Алабужев — русская фамилия; имеет женскую форму Алабужева.

Известные носители 
 Алабужев, Валерий Фёдорович (1942—2001) — советский футболист, мастер спорта СССР с 1965 года.
 Алабужев, Пётр Михайлович (1908—1995) — советский учёный, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.